

Anno 
 161 o 161 a.C.

Codici 
 161  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Cerrina Tololo in provincia di Alessandria

Matematica 
 161 – numero